Лоренцетті () — прізвище італійського походження, що може відноситись до:
 Амброджо Лоренцетті (1290—1348) — італійський художник, представник Сієнської школи;
 Анджело Лоренцетті — італійський волейбольний тренер;
 Енріко Лоренцетті (1911—1989) — італійський мотогонщик, чемпіон світу з шосейно-кільцевих мотогонок MotoGP у класі 250cc (1952);
 П'єтро Лоренцетті (1280—1348) — італійський художник, представник Сієнської школи.

Італійські прізвища